Virginia City (Montana)
 Virginia City (Nevada)
 Virginia City (Virginia)
 Virginia City (film), een film uit 1940 van Michael Curtiz met Errol Flynn